

Patronyme 

 Pierre Gringore (1475-1539), poète et dramaturge français.

Pseudonyme 

 Gringoire, pseudonyme de Marie Brégeot, dit Henri Vaudémont, (1855-1896), journaliste et homme politique français.

Titres 

 Gringoire (1865-1866), journal culturel français ;
 Gringoire (1928-1944), journal hebdomadaire politique et littéraire français d'extrême droite ;
 Gringoire (1866), pièce de théâtre de Théodore de Banville, dédiée à Victor Hugo pour avoir mis en scène un jeune poète dans Notre-Dame de Paris ;
 Gringoire (1929), opérette en 3 actes et 4 tableaux, livret de Raphaël Adam et André Baugé, musique d'Ernest Gillet.

Autres 
 Gringoire (1831), personnage de poète dans le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ;
 Gringoire (1873), personnage fictif à qui sont dédiés les Contes du lundi d’Alphonse Daudet ;
 Gringoire, entreprise de l’industrie agroalimentaire française spécialisée dans la fabrication de gâteaux et de biscuits.